Masahiro Hasemi
Masahiro Sodou
Masahiro Sakurai
Masahiro Nakai
Masahiro Ito

Desambiguações de antropônimos